Beyzā kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tall-e Beyẕā, ort, Fars, 
 Bāzeh, ort, Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar